Turbitha emulans är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Turbitha emulans ingår i släktet Turbitha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
emulans